Der Begriff Fischershof bezeichnet:

 einen Wohnplatz der Gemeinde Dreetz, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg; siehe Fischershof (Dreetz)
 einen bewohnten Gemeindeteil im Ortsteil Schapow der Gemeinde Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark; siehe Fischershof (Nordwestuckermark)
Siehe auch:
Fischerhof